Harry Storer ist der Name folgender Personen:

* Harry Storer (Fußballspieler, 1870) (1870–1908), englischer Fußball- und Cricketspieler
 Harry Storer (Fußballspieler, 1898) (1898–1967), englischer Fußballspieler und -trainer